Chiesa di San Romolo – chiesa di Bivigliano, frazione del comune di Vaglia
 Chiesa di San Romolo – chiesa di Firenze
 Chiesa di San Romolo a Colonnata – chiesa di Sesto Fiorentino
 Chiesa di San Romolo a Settimo – chiesa di Lastra a Signa
 Chiesa di San Romolo a Valiana – chiesa di Pratovecchio